est la formule brute de plusieurs isomères.

 phényléthyne, numéro CAS 
 benzocyclobutadiène, numéro CAS 
 pentalène, numéro CAS 
 calicène, numéro CAS